Сурдлимпийские игры (Сурдоолимпийские игры), или Сурдлимпиада (Сурдоолимпиада, от  — «глухой»), или Дефлимпиада (, от  — «глухой») — спортивные соревнования людей с нарушениями слуха (до 2001 года — Всемирные игры глухих, также ранее — Международные игры глухих).

История Игр 
Первые Всемирные игры глухих прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента по настоящее время проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны. Участниками первых игр в Париже были делегации Бельгии, Чехословакии, Франции, Великобритании, Нидерландов, Польши, Венгрии, Италии, Латвии и Румынии.

Спортсмены первых Игр принимали участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, велоспорту, футболу, пулевой стрельбе и плаванию. Игры прошли успешно. 16 августа 1924 года руководство спортивных делегаций стран-участниц на совещании решили организовать Международный комитет спорта глухих (МКСГ) (фр. Comite International des Sport des Sourds — CISS, англ. International Committee of Sports for the Deaf — ICSD), основной целью которого стало основание союза всех спортивных федераций глухих и разработка их устава для основания и руководства только что появившегося соревнования. В этом же году было принято решение, что игры должны проводиться каждые четыре года.

Только через 25 лет, в январе 1949 года, в Австрии были проведены 1-е Всемирные зимние игры глухих, в которых приняло участие 33 спортсмена из пяти стран. В 1955 году Международный олимпийский комитет признал МКСГ как международную федерацию с олимпийскими принципами, а через два года комитет начал менять устав, приводя его в соответствие с олимпийским. Сегодня в МСКГ входит более 90 национальных федераций. Решением Исполнительного Комитета МОК в мае 2001 года Всемирные игры глухих переименованы в Сурдлимпийские («Deaflympics»). В том же году в Риме были проведены XIX Сурдлимпийские игры. Более 3000 спортсменов из 80 стран мира вели борьбу за медали.

Интеграция сурдлимпийского и паралимпийского спорта потерпела неудачу, и Международный комитет спорта глухих вышел из Международного паралимпийского комитета в 1994 году.

Для участия в Сурдлимпийских играх спортсмен должен иметь потерю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. Использование слуховых аппаратов и кохлеарных имплантатов во время соревнований не разрешается. Звуковые сигналы не используются, вместо них применяются визуальные.

Программа 
В программу Сурдлимпийских игр входят следующие виды спорта:

Летние виды спорта 
 Индивидуальные
 бадминтон, лёгкая атлетика, боулинг, гольф, велоспорт-шоссе, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, каратэ, маунтинбайк, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, пулевая стрельба, теннис, тхэквондо

 Командные
 баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, футбол, гандбол

Зимние виды спорта 
 Индивидуальные
 горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноуборд

 Командные
 кёрлинг, хоккей с шайбой

Список игр 
Летние игры:

Зимние игры:

См. также 
 Олимпийские игры
 Паралимпийские игры
 Специальная Олимпиада
 Дельфийские игры
 Международные Дельфийские игры (МДК)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих
 Дефлимпиада 2009
 Официальный сайт XVIII зимних Сурдлимпийских игр